Monkey Bay peut faire référence à:
Monkey Bay, lieu-dit du Belize
Monkey Bay, ville du Malawi